Il singolare del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (finale)

 Kerry Reid (primo turno)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1979